Stryphnus är ett släkte av svampdjur. Stryphnus ingår i familjen Ancorinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Horn- och kiselsvampar
Stryphnus